Флаг Покро́вского района — официальный символ Покровского муниципального района Орловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6040.

Флаг составлен на основании герба Покровского муниципального района по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур герба района: бело-красной орнаментальной полосы вдоль нижнего края в 1/6 полотнища и посередине голубой части — каравая с солонкой, выполненного жёлтым, красным и белым цветом, и над ним белого покрова с красным орнаментом».

Обоснование символики 
Районный центр — посёлок Покровское (до 1973 года — село) возник в 1678 году, у церкви Покрова Пресвятой Богородицы, объединив несколько близлежащих деревень. Своё название село получило по церкви, освящённой в честь одного из самых почитаемых на Руси праздников — Покрова Пресвятой Богородицы. Название района — Покровский — на флаге образно отражено белым платом — Покровом.

Покровский район славится своими культурными и историческими обычаями. Полоса в основании флага, украшенная вышивкой, называемой «Орловский спис», символизирует бережно сохраняемые традиции, в том числе, и в широко известном за пределами Орловской земли декоративно-прикладном искусстве. Каравай с солью не только символизирует Покровский район как сельскохозяйственный, но и подчёркивает радушие и гостеприимство местных жителей, их заботу о своей малой родине.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет — символ чести, благородства, верности, духовности.

Красный цвет — символ мужества, силы, любви, труда; цвет крови, пролитой в борьбе за свободу родного края.

Примечания